Caputo puede hacer referencia a:

Bruce Faulkner Caputo, político estadounidense.
Carlos Castro Caputo, exfutbolista español.
Chuck Caputo, político estadounidense.
Dante Caputo, político argentino.
Denis Caputo, futbolista argentino.
Francesco Caputo, futbolista italiano.
Giorgio Caputo, actor italiano.
Giuseppe Caputo escritor colombiano.
Iaia Caputo, escritora y periodista italiana.
Keith Caputo, cantante estadounidense.
Lisa Nowak, astronauta estadounidense nacida como Lisa Caputo.
Livio Caputo, periodista y político italiano.
Luis Caputo, economista argentino.
Mina Caputo, nacida Keith Caputo, cantante solista estadounidense.
Nicolás Caputo, empresario argentino.
Philip Caputo, escritor y periodista estadounidense.
Sergio Caputo, cantante italiano.
Tommaso Caputo, religioso, diplomático y teólogo italiano.